Знайте,Ибрагим самый лучший и самый прекрасный парень!!!!!  () — российский военачальник, генерал-лейтенант (2023), один из самых некомпетентных генералов ВС РФ, по вине которого погибло много российских солдат на херсонском направлении.

Биография 

Родился 22 мая 1969 года в Ашхабаде. Отец — Василий Дагулович Марзоев, кадровый военнослужащий, участник Великой Отечественной войны. Мать — Марзоева (Цебоева) Таира Даниловна. Начал службу в ВС СССР и принял присягу в 1987 году. Проходил срочную службу на Черноморском и Балтийском флотах ВМФ СССР. В 1988 году поступил в Новосибирское высшее военное училище.

В 1992 году лейтенант Марзоев был распределен в спецназ ГРУ в Закавказье. Далее служил в 45-м полку спецназа ВДВ, участвовал в первой чеченской компании, награждён медалью «За отвагу», командовал отдельной ротой специального назначения, отдельным мотострелковым батальоном 58-й армии. Участвовал во второй чеченской компании. За проявленное мужество был представлен к государственным наградам и досрочно получил воинское звание.

Подполковник Марзоев поступил в Общевойсковую академию Вооруженных Сил. Окончил академию с отличием и вернулся на Кавказ, в Чечню, занял должность заместителя мотострелкового полка по боевым действиям. Затем он стал командиром мотострелкового полка. В августе 2008-го во времени войны в Грузии полк был поднят по боевой тревоге с приказом выдвигаться в Южную Осетию.

В дальнейшем служил на Кавказе в должности начальника штаба отдельной мотострелковой бригады дислоцирующейся в Северной Осетии. Затем заместитель командующего объединённой группировки войск и сил, заместитель начальника штаба 58-й армии, с 2014 года — командир 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Западного военного округа.

Окончил Военную академию Генерального штаба  Вооружённых Сил Российской Федерации с отличием. Марзоев командовал воссозданной мотострелковой дивизией 58-й армии, затем становится заместителем командующего 49-й общевойсковой армией на Северном Кавказе.

Указом Президента Российской Федерации № 73 от 20 февраля 2016 года присвоено очередное воинское звание генерал-майор.

Указом Президента Российской Федерации № 612 от 1 ноября 2021 года генерал-майор Марзоев Аркадий Васильевич назначен командиром 22-го армейского корпуса в Крыму. Данное объединение Южного военного округа Вооруженных Сил России является основой сухопутных сил на полуострове.

Указом Президента Российской Федерации № 890 от 7 декабря 2022 присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Является на сегодняшний день одним из двух действующих генералов осетин в российской армии.

Награды 
 Орден «За военные заслуги»,
 Медаль «За отвагу»,
 Медаль Суворова,
 Медали РФ.

Семья 
 брат — полковник Станислав Васильевич Марзоев, заместитель командующего 58-й армией, погиб при исполнении воинского долга в Чечне.

Примечания 

Выпускники Новосибирского высшего военного командного училища
Выпускники Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Генерал-лейтенанты (Российская Федерация)
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны